Guillermo de Austria, llamado el Ambicioso (Viena, c. 1370 - ibídem, 15 de julio de 1406) fue duque de Austria, Carintia y Estiria (1386-1406) de la Casa de Habsburgo.

Biografía 
Guillermo era hijo de Leopoldo III de Austria y de Viridis Visconti, duquesa de Milán. Fue comprometido en matrimonio con la princesa Santa Eduviges, hija del rey Luis I de Hungría.

Al morir su padre en 1384, Eduviges fue coronada como reina de Polonia a los 10 años de edad, pues el rey había heredado el trono a través de su madre. La nobleza polaca no deseaba este matrimonio, ya que si el joven Habsburgo de 14 años era coronado como rey polaco, iba a interferir directamente en sus asuntos de gobierno. Guillermo viajó a Cracovia e intentó, luego de varias audiencias, que se consumase el compromiso. Sin embargo, la nobleza polaca consiguió que el compromiso de matrimonio fuese anulado, y Eduviges fue entregada como esposa al Duque lituano Jagellón, quien era todavía pagano, con la condición de que éste se convirtiese al Cristianismo.

Luego de la anulación del matrimonio, Guillermo tomó como esposa a la princesa Juana de Nápoles (la posterior reina Juana II de Nápoles), hija del rey Carlos III de Nápoles (quien también fue rey de Hungría como Carlos II). Juana II gobernó en Nápoles entre 1373 y 1435, y era pariente cercana de Eduviges, siendo también de la Casa de Anjou. Este matrimonio no tuvo descendencia. 

Al fallecer su primo Alberto IV en 1404, Guillermo intentó unificar de nuevo toda Austria durante la minoría de edad de Alberto V, pero su plan no llegó a cumplirse.

Guillermo fue enterrado en la cripta de la Catedral de San Esteban de Viena.

Referencias

Bibliografía 
 
 

Duques de Austria de la casa de Habsburgo del siglo XIV
Duques de Carintia
Condes del Tirol
Duques de Austria de la casa de Habsburgo del siglo XV
Nacidos en Viena
Fallecidos en Viena
Duques de Estiria